Winslow může být:

křestní jméno
 Winslow Homer (1836–1910) – americký malíř

příjmení
 Edward Winslow (guvernér) (1595–1655) – 3. guvernér Plymouthské kolonie
 Charles Winslow (1888–1963) – jihoafrický tenista
 Josiah Winslow (guvernér) (1628–1680) – 13. guvernér Plymouthské kolonie